Linda nővér egy kitalált karakter a Kés/Alatt című amerikai televíziós sorozatban. A műtétek mellett asszisztáló nővért egy valódi nővér, Linda Klein alakítja.

Az első évadban tűnt fel, és már ekkor részese volt a sebészcsapatnak, mint asszisztens. Gyakran az egyetlen segéd a műtéteknél, de emellett műtét közben felveszi a telefont vagy üzenetet ad át, ha nem érnek rá. Személyiségéről és magánéletéről nem sok mindent tudunk, csak annyit, hogy jól golfozik. Bár mellékszereplő, Sean szerint nélküle nem létezne McNamara/Troy.

Kés/Alatt
Filmszereplők